Змагання з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 23 і 24 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 23 липня о 09:30.

Півфінали
Півфінали розпочались 23 липня о 17:42.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 24 липня о 17:40.

Примітки 

100 метрів батерфляєм (жінки)